Le Sentier, een dorp in Zwitserland
Quartier du Sentier, een quartier in Parijs
Sentier een metrostation in Parijs